Путиловская волость — волость в составе Дмитровского и Сергиевского уездов Московской губернии. Существовала в 1917—1929 годах. Центром волости было село Путилово.

Путиловская волость была образована в составе Дмитровского уезда в 1917 году.

По данным 1918 года в Путиловской волости было 4 сельсовета: Барковский, Муромский, Путиловский и Царёвский.

13 октября 1919 года Путиловская волость была передана в Сергиевский уезд.

В 1921 году были созданы Лепёшкинский, Никуловский, Останкинский, Ряпловский и Фёдоровский с/с.

По данным 1922 года в Путиловской волости вновь было 4 сельсовета: Барковский, Муромцевский, Путиловский и Царёвский.

В 1927 году из части Барковского с/с были образованы Михайловский и Фёдоровский с/с, из части Муромцевского — Лукьянцевский и Ряпловский, из части Путиловского — Березниковский, из части Царёвского — Лепёшкинский и Введенский.

В 1929 году Березниковский с/с был присоединён к Путиловскому.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1929 году Путиловская волость была упразднена, а её территория включена в состав Пушкинского района Московского округа Московской области.

Примечания 

Волости Дмитровского уезда Московской губернии
Волости Сергиевского уезда Московской губернии